El término En carne viva puede referirse, en esta enciclopedia:

 a En carne viva, película dirigida por Enrique Cahen Salaberry en Argentina en 1955;
 a En carne viva, álbum del cantante español Raphael de 1981;
 a En carne viva, película dirigida por Jane Campion en Estados Unidos en 2003;
 a En carne viva, álbum del grupo Pandora lanzado en 2002;
 a En carne viva, película dirigida por Alberto Gout en México en 1951;

Véase también 
carne viva